Angelo Bassini (n. 1946) – ciclista italiano
Angelo Bassini – patriota italiano (1815-1889)
Angelo Bassini – cacciatorpediniere (e successivamente torpediniera) della Regia Marina